64. længdegrad kan henvise til:

 64. vestlige længdekreds
 64. østlige længdekreds